Черник — фамилия;

Известные носители:

Мужчины 

 Черник, Альберт Джордж (более известный как Гай Митчелл; 1927—1999) — американский поп-певец.
 Черник, Арношт (1910—1988) — лужицкий педагог, общественный деятель и учёный-демограф.
 Черник, Елисей Денисович (1818—1871) — русский архитектор.
 
 Черник, Олдржих — один из лидеров реформистского крыла в КПЧ.

Топонимы 
 Черник — село в Болгарии;
 Черник — село, Измалковский район, Липецкая область России.
 Черник — село в Свалявском районе Закарпатской области Украины.
 Черник — село в Надворнянском районе Ивано-Франковской области Украины.